Суперкубок Вірменії з футболу 2008 — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 24 вересня 2008 року між чемпіоном Вірменії Пюніком та володарем кубка Вірменії клубом Бананц.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 

2008
Вірменія
2008 у вірменському спорті